Кравців — українське прізвище, що походить від назви професії — кравець.

 Кравців Богдан Миколайович (1904—1975) — український поет, перекладач, редактор, критик, активний діяч українського націоналістичного руху.
 Кравців-Ємець Дарія (1916—2007) — українська художниця, хореограф і танцюристка.
 Кравців Йосиф — український селянин, посол до Галицького крайового сейму в 1861—1866 роках, посол до Дрогобицької повітової ради.
 Кравців Мартин Романович (нар. 1990) — український шахіст, майстер спорту України, міжнародний гросмейстер.
 Кравців Меланія (1897—1961) — письменниця, журналістка, громадська діячка.
 Кравців Микола Богданович (1935—2021) — генерал-майор армії США у відставці
 Кравців Михайло (1887—1974) — український політичний діяч, сотник УГА, інженер-землемір. Член-засновник УВО та ОУН.
 Кравців Роман Йосипович (1941) — вчений, ректор Львівського зооветеринарного інституту (тепер Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького)

Див. також 
 Кравцов
Українські прізвища
Прізвища на -ів